Vermelho – em francês, rouge
Blush – um cosmético conhecido em francês como rouge
Ou anda:
Rouge – um girl group brasileiro
Rouge (álbum)

Localidades
: Rõuge
: Rougé
: Anse-Rouge

Desambiguação
Desambiguações de topônimos